Вірго - від , діва.

У римській міфології епітет низки богинь:
 Веста
 Діана
 Мінерва 
 Астрея

Див. також 
 Virgo

Примітки